L'EFAF Eastern Cup est une compétition sportive européenne de football américain organisée par l'EFAF regroupant des équipes de clubs amateurs issus de Biélorussie, Russie et Ukraine.

Non dispputé en 2011, ce tournoi a été remplacé par l'EFAF Eastern League depuis 2012.

La seule édition a lieu les 10 et  à Minsk en Biélorussie.

Le tournoi est à élimination directe.

EFAF Eastern Cup 2010

Équipes participantes

Matchs

Références

Articles connexes 
 European Football League
 Eurobowl
 EFL Bowl
 GFL International Atlantic Cup

Compétition de football américain en Europe
Football américain en 2010